Лили Картер (, настоящее имя — Николь Вуд (); , Йонкалла, Орегон, США) — американская порноактриса.

Биография 
Лили Картер начала карьеру в порноиндустрии в 2010 году в возрасте 20 лет. Перед тем как стать порноактрисой, работала вебкам-моделью.

Её псевдоним взят от имени актрисы Линды Картер, исполнившей заглавную роль в телесериале «Чудо-женщина» (1975—1979).

У актрисы есть татуировка в виде двух звёзд на животе ниже пупка.

Премии и номинации 

 2010 CAVR Award — Дебютант года
 2012 AEBN VOD Award — Лучший новичок
 2012 LA Underground Film Festival Award — Лучшая актриса — Wasteland
 2013 AVN Award — Лучшая актриса — Wasteland
 2013 XBIZ Award — Лучшая актриса (полнометражный фильм) — Wasteland
 2013 XBIZ Award — Лучшая сцена (полнометражный фильм) — Wasteland (с Лили Лабеу, Миком Блу, Рамоном Номаром, Дэвидом Перри и Тони Рибас)
 2013 XRCO Award — Лучшая актриса — Wasteland
 2013 XRCO Award — Кремовая мечта
 2013 XCritic Fans Choice Award — Лучшая актриса: полнометражный фильм — Wasteland

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Лили Картер
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Порноактрисы США